Pinewood (Carolina do Sul)
Pinewood (Flórida)
Pinewood Estates

Desambiguações de topônimos